GNAA steht als Abkürzung für:

 Gesellschaft für Naturwissenschaftliche Archäologie und Archäometrie, ein wissenschaftlicher Fachverband
 Gay Nigger Association of America, eine Organisation von Internettrollen und Hackern

Abkürzung